Инцкирвели — фамилия.
 Инцкирвели, Лаша (род. 1981) — архиерей Грузинской православной церкви, епископ Северо-Американский.
 Инцкирвели, Леван Григорьевич (род. 1927) — советский баскетболист и баскетбольный тренер.